Eerste klasse (1968/1969) była 66. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół Standard Liège.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii